Hockey Series 2018-2019 (mannen)
 Hockey Series 2018-2019 (vrouwen)